Станкявічюс () — литовське прізвище. Відомі носії:
 Антанас Станкявічюс — радянський футболіст
 Гитіс Станкявічюс — литовський плавець
 Лаурінас Станкявічюс — прем'єр-міністр Литви
 Марюс Станкявічюс — литовський футболіст

Литовські прізвища